Die Macau Open 2013 fanden vom 15. bis 20. Oktober 2013 in Macau statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie International 50. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2013/14 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 35. Zeitgleich fanden in Halifax die Bluenose Squash Classic 2013 statt, ein Turnier der Kategorie International 35.

Titelverteidiger bei den Herren war Karim Darwish, der in diesem Jahr jedoch nicht antrat. Im Finale besiegte der topgesetzte Ägypter Omar Mosaad den Engländer Adrian Grant in einer Spielzeit von 96 Minuten mit 11:8, 4:11, 9:11, 11:9 und 11:8. Bei den Damen nahm Vorjahressiegerin Joelle King nicht erneut teil. Das Endspiel gewann Dipika Pallikal gegen Rachael Grinham mit 12:10, 5:11, 11:7 und 11:9.

Die Teilnehmerfelder bestanden aus je 16 Spielern, davon je vier Startplätze für Qualifikanten. Bei den Herren wurden die besten vier Spieler, bei den Damen die besten acht Spielerinnen gesetzt. Per Wildcard erhielten Steven Liu und Liu Kwai Chi jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 50.000 US-Dollar bei den Herren und 35.000 US-Dollar bei den Damen.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2013/14
WSA World Tour 2013/14
2013